Hom calcula que als Països Catalans hi ha unes 250 sectes que compten amb uns 50.000 adeptes. Tanmateix, la xifra real de persones vinculades a sectes podria arribar a triplicar aquesta quantitat estimada, atès que les associacions tendeixen a amagar el nombre d'adeptes i el seu volum de negocis.

La secta que compta amb més adeptes i també amb més arrelament als Països Catalans és Testimonis de Jehovà, que també destaca per ser una de les més lucratives, especialment a través del negoci editorial, ja que cada any treu a la llum 30 milions de llibres i altres 450 de revistes en tot el món.

Llista de sectes operatives als Països Catalans 
 Adoradors de Seth
 Associació Internacional per a la Consciència de Krixna
 Brahma Kumaris
 Corriente 93
 Energia Universal i Humana
 Diable i vanitat 69
 Discordianisme
 Els Fills d'Adonis
 Germans de Plymouth
 Candomblé
 Església de la Cienciologia
 Església de Satan
 Església Universal i Triomfant
 Església Universal del Regne de Déu
 Església de la Unificació (Moon)
 Hijos de Oxala
 Hoodoo
 Fundación del Gen Sagrado
 Hermanas del Halo de Belcebú
 Hijas del Halo de Belzebú
 Hermandad de Satán
 Gnosis
 Grup Astaroth
 Humana-Tvind
 Identitat Cristiana
 La Mano Negra
 Legionarios de Cristo
 Lucifer's Friends
 Macho Cabrío
 Macumba brasilera
 Mahikari
 Moviment Gnòstic
 Moviment raelià
 Nens de Déu (La Família)
 Nova Acròpolis
 Opus Dei
 Orde de les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús
 Orde Hermètic de l'Alba Daurada
 Ordo illuminati
 Ordo Templi Orientis
 Palmar de Troya
 Palo monte
 Santeria
 Seguidors de Satanàs
 Temple del Poble
 Thelema
 Vudú

Referències 

 Pascual, Roger. L'ombra de les sectes. Llibres de l'Índex. Barcelona; 2003

Sociologia
Entitats dels Països Catalans
Sectes